Contea di Paulding o Paulding County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Paulding (Georgia)
 Contea di Paulding (Ohio)